Egestorf steht für:

 Egestorf, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen 
 Egestorf (Deister), Stadtteil von Barsinghausen, Niedersachsen
 Egestorf (Süntel), Stadtteil von Bad Münder, Niedersachsen
 Egestorf, historischer Name von Jegenstorf, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Kloster Egestorf, ehemaliges Kloster an Stelle von Friedrichsburg (Hessisch Oldendorf), Niedersachsen

Siehe auch:
 Egestorff